А-ліга 2003 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Каунас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Литви 2003.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

2003
Литва
2003 у Литві